«Floriano» - o «Floriana» - puede referirse a:

Antroponimia 
 Floriano/a, nombre propio:
Personajes
 Floriano (???-276), emperador romano.
 Floriano de Lorch (250–304), santo – Festividad: 4 de mayo.- también llamado: "Florián de Lorsch"

Toponimia 
 Floriano, Piauí, Brasil.
 Floriana, Malta.